Nesbit ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Nesbit (1858–1924), englische Kinderbuchautorin 
 Evelyn Nesbit (1884–1967), US-amerikanisches Fotomodell und Schauspielerin
 Jamar Nesbit (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Kay Nesbit (* 1941), australische Badmintonspielerin
 Walter Nesbit (1875–1938), US-amerikanischer Politiker

Nesbit steht als Ortsname für:

 Nesbit (Mississippi), Ort im US-Bundesstaat Mississippi
 Nesbit Township, Ort im US-Bundesstaat Minnesota

Siehe auch:
 Nesbitt
 Naisbitt
 Mount Nesbit